Larry (storm in 2003), in Mexico
 Larry (storm in 2006), in Australië
 Larry (film), een televisiefilm uit 1974